Pelican Narrows (Alberta)
 Pelican Narrows (Saskatchewan)